Ahmed Fahmy (1978-), acteur et chanteur égyptien.
 Aida Fahmy (1918-2001), syndicaliste, militante égyptienne des droits des femmes.
 Albert Fahmy Tadros (1914-1993), ancien joueur égyptien de basket-ball.
 Aziz Fahmy (1908-1969), joueur de football international égyptien.
 Jean Mohsen Fahmy (1942-), écrivain canadien d’origine égyptienne.
 Mansour Fahmy (1886-1959), penseur et sociologue égyptien.
 Mohamed Fahmy (1974-), journaliste canadien.
 Mourad Fahmy (1910-1983), footballeur égyptien, devenu entraîneur puis dirigeant de football, et ministre.
 Sameh Fahmy (1949-), homme politique égyptien.